Příjmení Domínguez nosí více významných osobností:

 Alexander Domínguez (* 1987) – ekvádorský fotbalový brankář a reprezentant
 Álvaro Domínguez Soto (* 1989) – španělský fotbalista
 Leinier Domínguez (* 1983) – kubánský šachový velmistr
 Lourdes Domínguezová Linová (* 1981) – španělská tenistka
 Marta Domínguezová (* 1975) – španělská atletka, běžkyně
 Pablo Domínguez Prieto (1966–2009) – španělský teolog
 Santos Domínguez (* 1955) – španělský básník

Externí odkazy